Sukopp ist der Familienname von
 Herbert Sukopp (* 1930), deutscher Botaniker und Ökologe
 Karl Martin Sukopp (* 1928), österreichischer Bildhauer
 Maxi Sukopp, österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sukop